Topuzlu steht für:

 Topuzlu (Ovacık), eine Ortschaft im türkischen Landkreis Ovacık (Tunceli)

Topuzlu ist der Familienname folgender Personen:

 Cemil Topuzlu (1866–1958), türkischer Chirurg und Istanbuler Bürgermeister